Дієго Агірре () — повне іспанське ім'я.

Відомі носії:

 Дієго Агірре (регбійник) (1974) — уругвайський гравець у регбі
 Дієго Агірре (футболіст, 1965) — уругвайський футболіст і тренер
 Дієго Агірре (футболіст, 1993) — аргентинський футболіст
 Дієго Агірре Парра (1990) — іспанський футболіст

Див. також 
 Агірре